Lacrimosa (Requiem), een onderdeel van een requiem
Lacrimosa (Lutosławski), een compositie van Witold Lutosławski  
Lacrimosa (band), een Fins-Duitse band